GNU Privacy Guard  – software per la crittografia
 Guardia particolare giurata – guardia di sicurezza privata in Italia
 Good Practice Guidance – Guida alle buone pratiche (nell'ambito dell'attuazione del protocollo di Kyoto)